Pyramid – album dei The Alan Parsons Project
Pyramid – specialità di biliardo 
Pyramid –  rivista online mensile
Pyramid – gioco televisivo andato in onda su Rai Due
Pyramid – album di Julian Cannonball Adderley del 1974